Моложаев — русская фамилия. Известные носители:
 Моложаев, Василий Николаевич (1901—1971) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Моложаев, Игорь Ильич (1937—2021) — советский и российский военачальник РВСН, генерал-майор.